Plan B:

В технологиях
 Plan B — операционная система

В музыке
 Plan B — британский рэпер
 Plan B — сингл американской рэперши Megan Thee Stallion вышедший в 2022 году.

В кино
 Plan B Entertainment — американская кинокомпания.

См. также 

 План Б